Эврибат () — греческое имя. В истории известны:
  — лакедемонянин, первый победитель в борьбе на 18-ой Олимпиаде (708 до н. э.).
 Эврибат из Эфеса — эфисиец, изменил Крёзу, пославшему его в Грецию для вербовки войска, и перешел на сторону Кира.
 Эврибат из Керкиры — керкириец, капитан корабля во время морского сражения против коринфян при острове Сиботе. 

Мифология
 Эврибат — герои древнегреческих мифов:
  — итакиец, глашатай Одиссея под Троей. 
  — глашатай Агамемнона.
  — сын Евфема из рода , спас , сына Диома и Меганиры, которого дельфийцы вели к пещере на горе Кирфи, чтобы оставить там в качестве искупительной жертвы чудовищу, которое называли Ламия или .
 Эврибат или Эрибот — сын Телеона, был одним из аргонавтов и являлся хирургом, таким он представлен, когда спас раненого Оилея.

Другое
 (3548) Эврибат — астероид.

Примечания